Bentley Continental — це сімейство різноманітних спортивних автомобілів британської компанії Bentley.

 1952—1955 Bentley Continental R-type
 1955—1959 Bentley Continental S1
 1959—1962 Bentley Continental S2
 1962—1965 Bentley Continental S3

після епохи кузовів зроблених на замовлення
 1984—1995 Bentley Continental
 1991—2002 Bentley Continental R
 1994—1995 Bentley Continental S
 1996—2002 Bentley Continental T

після продажу Bentley компанією Vickers
 2003 — Bentley Continental GT
 2005 — Bentley Continental Flying Spur
 2006 — Bentley Continental GTC
 2009 — Bentley Continental Supersports

Автомобілі Bentley